Albert Heremans, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Alex Heremans, Belgisch veldrijder
 Corneille Heremans, Belgisch industrieel en politicus
 Inge Heremans, Belgisch cartooniste en stripauteur, bekend onder het pseudoniem Ilah
 Jacob Heremans, Belgisch politicus, hoogleraar en bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam